Bosansko Petrovo Selo, Bosznia Hercegovina
Ličko Petrovo Selo, Horvátország, Lika-Zengg megye
Petárda (horvátul Baranjsko Petrovo Selo), Horvátország, Drávaszög, Eszék-Baranya megye
Petrovë vagy Petrovo Selo, Koszovó
Petrovo Selo, Bosznia Hercegovina, Bosanska Gradiška
Petrovo Selo, Horvátország, Dubrovnik-Neretva megye
Petrovo Selo, Szerbia, Kladovo
Péterréve (szerbül Bačko Petrovo Selo), Szerbia, Vajdaság, Óbecse község
Staro Petrovo Selo, Horvátország, Bród-Szávamente megye
Szentpéterfa (horvátul Petrovo Selo), Vas megye, Szombathelyi járás
Temespéteri (románul Petrovaselo), Románia, Bánság, Temes megye